Apocalypse è il quarto studio album della band progressive italiana Arachnes, pubblicato nel 2002.

Tracce
 The Concept of Time and Space  - 0.34
 Decisive Battle  - 2.08
 Apocalypse - 4.29
 Prayer (Part 1) - 1.22
 Prayer (Part 2) - 3.43
  My Destiny  - 4.14
 A New Breathing  - 3.43
 Decisive Battle (reprise) - 1.57
 Tango - 3.27
 The Rain Song  - 4.44
 Forever - 3.49
 The Blade of My Brain  - 3.43
 The Dreamer  - 4.13
 The Power of God  - 3.57
 Realm of Spirits  - 4.04

Formazione

 Frank Caruso, chitarre, voce secondaria, basso
 Enzo Caruso, voce, tastiere, piano, organo Hammond
 Paolo Giani, basso, voce secondaria
 Jaco, batteria, percussioni